

Населені пункти та їхні частини
 Соболев — гміна в Ґарволінському повіті Мазовецького воєводства
 Соболев — село в гміні Вондроже-Вельке Яворського повіту Нижньосілезького воєводства
 Соболев — село в гміні Фірлей Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Соболев — село в гміні Соболев Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Соболев — частина села Дрожанкі в гміні Гузд Радомського повіту Мазовецького воєводства

Примітки